Miejscowości w USA:
 Thomasville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Clarke
 Thomasville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Thomas
 Thomasville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Thomasville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon

Gminy w USA:
 Thomasville (ang. Thomasville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson